«Леха́ доди́» («Выйди, мой возлюбленный»; ; в ашкеназском произношении: «Лехо доди») — пиют, еврейский литургический гимн, приветствующий наступление шаббата (субботы), часть богослужения «Приветствие субботы». Поют нараспев во время сумерек пятницы в синагоге, обычно на закате, перед началом вечернего богослужения. Составлен в XVI веке каббалистом Шломо Галеви Алкабецем.

Значение 
«Леха доди» означает «выйди, мой возлюбленный» и является просьбой к мистическому «возлюбленному», который может означать либо Бога, либо друга (друзей), вместе приветствовать субботу, именуемую «невестой»  («встретить невесту»).

Гимн выражает страдания еврейского народа в изгнании, тоску и надежду на скорейшее избавление. «Леха доди» входит в сидуры всех еврейских общин. В гимне народ Израиля просит Бога послать великую субботу мессианского спасения.

В составе славословий Каббалат шаббат гимн следует за псалмами 95—99 и 29. При чтении его последней строфы, в которой приглашается «царица Суббота», поворачиваются лицом ко входу синагоги, символически отмечая приход субботы поклоном.

В реформистских общинах поют только первые и последние две строфы.

История 
Гимн был составлен в XVI веке рабби Шломо Галеви Алкабецем, родившимся в Салониках и ставшим каббалистом в Цфате.

На содержание гимна оказало влияние пророчество Исаии о грядущем возрождении Израиля. 

Автор использовал раввинистическую интерпретацию Песни Песней и Книги пророков, в которых дева является метафорой еврейского народа, а возлюбленный (דוֹד, «дод»), является метафорой Бога.

За основу взяты строки из Талмуда:

Из Талмуда заимствованы и отраженные в гимне мессианские чаяния.

Как было принято в то время, гимн написан акростихом — первые буквы первых восьми строф составляют имя автора (שלמה הלוי, «Шломо Халеви»).

«Леха доди» вошёл в число гимнов и молитв, которыми каббалисты Цфата, выходя в поле в пятницу на закате солнца, приветствовали наступающую субботу. 

«Леха доди» — одно из самых поздних стихотворений на иврите, вошедших в литургию.

Гимн был включён в молитвенник, напечатанный в 1584 году в Венеции и стал одним из самых популярных в ашкеназской и сефардской литургиях. Он распевается на разнообразные мелодии.

Гимн был переведён Генрихом Гейне на немецкий язык. Гейне по ошибке приписал авторство рабби Иехуде Галеви.

Мелодии 
Значение гимна и его почтение к верующим иудеям побуждало почти каждого хаззана и хормейстера посвятить ему свои самые ласковые мелодии. Поэтому композиции «Леха доди», как правило, очень экспрессивные и нередко нежные, можно найти в каждом сборнике синагогальных мелодий.

В сефардских общинах гимн иногда поётся под древнюю мавританскую мелодию, которая намного старше текста «Леха доди». О возрасте мелодии говорят не только характерные напевы, но и заголовок во многих старых сидурах, указывающий, что гимн следует петь на мотив «Шуви нафши ле-мнухайехи» («Вернись, душа моя, к своему покою»), составленную Иехудой Галеви, который жил за пять столетий до Алкабеца. В этом исполнении, принесённым на Святую землю евреями, бежавшими из Испании (то есть ещё до Алкабеца), гимн поётся всей общиной, а рефрен (припев) служит только в качестве вступления.

В некоторых ашкеназских синагогах старого стиля строфы обычно поются в определённую длину хазаном, а рефрен является ответом общины, но в большинстве современных (ортодоксальных) ашкеназских синагог он поётся всеми и в его словах поющие обращаются друг к другу.

Этот популярный пиют поётся под разные мелодии по всему миру, включая Индию, Среднюю Азию (бухарские евреи), Йемен, Курдистан, Италию, Болгарию, Германию и Кавказ (горские евреи).

Немецкие и польские мелодии 
В определённые периоды года многие северные общины отбрасывают более поздние композиции и используют две простые старые мелодии, особенно напоминающие народные песни Северной Европы того периода времени, который следовал за временем написания текста гимна.

Наиболее известная из них — мотив, исполняемый в недели Омера (между праздниками Песах и Шавуот). Эта мелодия описывается как адаптация известной политической песни «Лиллибуллеро» и каватины в начале оперы Моцарта «Свадьба Фигаро». Но сходство с немецкой народной песней конца XVII века присутствует во всей мелодии в целом.

В общинах Северной Европы часто использовался особый мотив, традиционный для Трёхнеделья (Бейн ха-мецарим, период траура, предшествующий дню траура Девятого ава). Гимн, выразивший тоску по Сиону и веру в его возрождение, по настрою соответствует атмосфере этих дней, которые посвящены воспоминаниям о печальных событиях, постигших еврейский народ. В настоящее время вместо него чаще всего используется мелодия Эли Цион. От последней он отличается большей мягкостью. Вариант этого мотива был выбран Бенедетто Марчелло для исполнения псалма 19 в его «Поэтически-гармоническом вдохновении» («») и «Parafrasi Sopra li Salmi» (Венеция, 1724). Кантор Эдуард Бирнбаум обнаружил источник этого мотива в польской народной песне «Wezm ja Kontusz, Wezm», приведённой в «Piesni Ludu Polskiego» Оскара Кольберга (Варшава, 1857).

Старая мелодия, также имеющая народное происхождение, была популярна у лондонских евреев столетие назад. Она исполнялась в двух немного отличающихся вариантах в синагогах старого города. Обе эти формы приведены Исааком Натаном (:en:Isaac Nathan) в его собрании «Еврейские мелодии» Гордона Байрона (Лондон, 1815), где они составляют мотив для стихотворения «Она идёт во всей красе» (:en:She Walks in Beauty). С тех пор мелодия перестала использоваться в английских и других еврейских общинах.

Интересные факты 
 Практически единственное «озвученное» заклинание Старика Хоттабыча (присутствует в первом издании книги 1940 года и её современных репринтах) почти совпадает с ашкеназским произношением первой строки «Леха доди».

Примечания 

 Статья содержит материалы из Еврейской энциклопедии (:en:Jewish Encyclopedia / Singer, Isidore; et al., eds. New York: :en:Funk & Wagnalls Company, 1901—1906), являющейся в настоящее время общественным достоянием.

Литература 
 Ваеr А., Baal Tefillah, №№ 326—329, 340—343, Франкфурт, 1883.
 Cohen and Davis, Voice of prayer and praise, №№ 18, 19a и 19б, Лондон, 1899.
 Consolo, F., Libro dei Canti d’Israele, ч. 1, Флоренция, 1892.
 De Sola and Aguilar, Ancient melodies, 16 и № 7, Лондон, 1857.
 Israel, Лондон, I, 82; III, 22, 204;
 Journal of the Folk-Song Society, I, № 2, стр. 33, 37, Лондон, 1900.
 Shechter, S., Studies in Judaism, II, 1908.

Тексты оригинала, транслитерации, переводы, 
 Сидур «Еврейский Дом» (нусах ашкеназ — ашкеназский богослужебный канон). Т. 2. Шабат / Двойра-Рахель Коган, Аркадий-Давид Барановский и др. М.: Издательский Дом «Коган и Барановский» «Человек», 2014. С. 14—20.
 Раввин Адин Штейнзальц. Пиют «Леха доди».
 Israel, III, 22.
 Heine, H., III, 234, Гамбург, 1884.
 Herder, J. G. von, Werke, Штутгарт, 1854.
 Lucas, A., The Jewish Year, 167, Лондон, 1898. [До J. E., VII, 675—677].

Ссылки 

 Ольман, Арье. «Леха доди»: от лурианской каббалы до Хоттабыча // Лехаим. № 272. Январь 2015.

Еврейская литургия
Шаббат
Литературные произведения Израиля
Литература на иврите
Слова и фразы на иврите